Sébastien Slodtz (1655-1726), statuaire et décorateur d'origine flamande, actif sur les chantiers royaux français avant 1685 ; 
 Sébastien-Antoine Slodtz (1695-1754), sculpteur des Menus-Plaisirs d'origine flamande, établi en France, fils du précédent ;
 Marie-Françoise Slodtz, qui épouse le peintre Charles Van Falens, sœur du précédent;  
 Paul-Ambroise Slodtz (1702-1758), sculpteur français, dessinateur de la chambre et du cabinet du roi, frère du précédent ;
 René-Michel Slodtz dit Michel-Ange Slodtz (1705-1764), sculpteur français, frère du précédent ;
 Dominique-François Slodtz (env. 1710-1764), peintre des Menus plaisirs du Roy, membre et maître de l'Académie de Saint-Luc, frère du précédent.

Références

Patronyme flamand